Hagenthal-le-Bas, commune française du Haut-Rhin
 Hagenthal-le-Haut, commune française du Haut-Rhin